Сезон 1942 года стал 23-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Вашингтон Рэдскинз — Чикаго Беарз 14:6

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1942.pdf Сезон 1942 года в деталях]

Сезоны НФЛ